Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 2016 rozegrane zostały między 2 a 10 kwietnia 2016 w Bazylei w St. Jakobshalle.

Złote medale zdobyli Kanadyjczycy (Kevin Koe), w finale pokonując 5:3 reprezentację Danii (Rasmus Stjerne). Trzecie miejsce zajęli Amerykanie (John Shuster), którzy zwyciężyli wynikiem 8:6 nad Japończykami (Yusuke Morozumi). Tytułów mistrzowskich z 2015 broniła ekipa Szwedzka (Niklas Edin), która z bilansem 6-5 zajęła 6. miejsce. Duńczycy by zakwalifikować się do turnieju wygrali grupę B ME 2015, a w challenge'u pokonali Włochów. 

Mistrzostwa były pierwszym turniejem, w którym przyznawano punkty eliminacyjne do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018.



Kwalifikacje 
  (gospodarz)
 Dwa zespoły ze strefy Ameryki
 
 
 Dwa zespoły z Mistrzostw Azji i Strefy Pacyfiku
 
 
 Siedem zespołów z Mistrzostw Europy

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
2 kwietnia 2016; 14:00

Sesja 2. 
2 kwietnia 2016; 19:00

Sesja 3. 
3 kwietnia 2016; 9:00

Sesja 4. 
3 kwietnia 2016; 14:00

Sesja 5. 
3 kwietnia 2016; 19:00

Sesja 6. 
4 kwietnia 2016; 9:00

Sesja 7. 
4 kwietnia 2016; 14:00

Sesja 8. 
4 kwietnia 2016; 19:00

Sesja 9. 
5 kwietnia 2016; 9:00

Sesja 10. 
5 kwietnia 2016; 14:00

Sesja 11. 
5 kwietnia 2016; 19:00

Sesja 12. 
6 kwietnia 2016; 9:00

Sesja 13. 
6 kwietnia 2016; 14:00

Sesja 14. 
6 kwietnia 2016; 19:00

Sesja 15. 
7 kwietnia 2016; 9:00

Sesja 16. 
7 kwietnia 2016; 14:00

Sesja 17. 
7 kwietnia 2016; 19:00

Play-off

1-2 
8 kwietnia 2016; 19:00

3-4 
9 kwietnia 2016; 14:00

Półfinał 
9 kwietnia 2016; 19:00

Mały finał 
10 kwietnia 2016; 10:00

Finał 
10 kwietnia 2016; 15:00

Klasyfikacja końcowa

Trenerzy

Zobacz też 
 Tim Hortons Brier 2016
 Sezon 2015/2016 w curlingu

Linki zewnętrzne i źródła 
 
 

2016
2016 w curlingu
2016 w Szwajcarii
Sport w Bazylei
Curling w Szwajcarii